

Persone
Alfons Mucha (1860-1939) – pittore e scultore ceco 
Anna Mucha – attrice polacca
Ján Mucha (1978) – calciatore slovacco
Ján Mucha (1982) – calciatore slovacco
Joanna Mucha – politica polacca
Reinhard Mucha – artista tedesco
Viktor Mucha – medico austriaco

Zoologia 
Mucha – genere di insetti ditteri appartenenti alla famiglia Sepsidae

Altro
5122 Mucha – asteroide della fascia principale
Mucha – storica rivista satirica polacca